Площадь Победы — название площадей и станций метро в ряде населённых пунктов бывшего СССР.

Площади 
Пло́щадь Побе́ды — название площадей в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Беларусь 
 Площадь Победы — площадь в Витебске.
 Площадь Победы — площадь в Минске.

Россия 
 Площадь Победы — площадь в Барнауле.
 Площадь Победы — площадь в Благовещенске.
 Площадь Победы — площадь во Владикавказе.
 Площадь Победы — площадь во Владимире.
 Площадь Победы — площадь в Воронеже.
 Площадь Победы — площадь в Иванове.
 Площадь Победы — площадь в Калининграде.
 Площадь Победы — площадь в Калуге.
 Площадь Победы — площадь в Краснодаре.
 Площадь Победы — площадь в Красноярске.
 Площадь Победы — площадь в Липецке.
 Площадь Победы — площадь в Магнитогорске.
 Площадь Победы — площадь в Москве.
 Площадь Победы — площадь в Муроме.  
 Площадь Победы — площадь в Омске.
 Площадь Победы — площадь в Рязани.
 Площадь Победы — площадь в Санкт-Петербурге.
 Площадь Победы — площадь в Саранске.
 Площадь Победы — площадь в Северодвинске.
 Площадь Победы — площадь в Смоленске.
 Площадь Победы — площадь в Советской Гавани.
 Площадь Победы — площадь в Старом Осколе.
 Площадь Победы — площадь в Твери.
 Площадь Победы — площадь в Чебоксарах.
 Площадь Победы — площадь в Южно-Сахалинске.
 Площадь Победы — площадь в Якутске.

Украина 
 Площадь Победы — площадь в Днепре.
 Площадь Победы — площадь в Донецке.
 Площадь Победы — площадь в Житомире.
 Площадь Победы — площадь в Мариуполе.
 Площадь Победы — площадь в Мелитополе.
 Площадь Победы — площадь в Николаеве.
 Площадь Победы — площадь в Умани.
 Площадь Победы — площадь в Херсоне.
 Площадь Победы — площадь в Черкассах.
 Площадь Победы — площадь в Чернигове.

Станции скоростного транспорта 
«Пло́щадь Побе́ды» — название станций скоростного транспорта в различных городах.
 «Площадь Победы» — планируемая станция метро в Киеве.
 «Площадь Победы» — станция скоростного трамвая в Киеве.
 «Площадь Победы» — станция метро в Минске.

См. также 
 Проспект Победы
 Улица Победы
 Площадь Побед